Rebirth (Keith Sweat), album van Keith Sweat uit 2002
Rebirth (album van Lil Wayne), album van Lil Wayne uit 2010
Rebirth (Jennifer Lopez), album van Jennifer Lopez uit 2005
Rebirth (2016), Amerikaanse film uit 2016

Zie ook 
Rebirth RB-338, software-synthesizer